Oigny pode se referir a:
 Oigny (Côte-d'Or)
 Oigny (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos